На 16. Европском првенству у атлетици 1994. у Хелсинкију (Финска), дисциплина скок увис у мушкој конкуренцији је одржана 7. и 9. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Сплиту 1990, бранио је Драгутин Топић из Југославије.

Земље учеснице 
Учествовале су 24 такмичара из 16 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 1994. години 
Десет најбољих европских такмичара 1994. године до почетка првенства (7. август 1994), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ). 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама атлетичари су били подељени у две групе. Квалификациона норма је износила 2,28 метара (КВ) коју ниједан такмичар није прескочио тако да су се у финале пласирали 15 такмичара на основу постигнутог резултата (кв).

Финале 
Финале је одржано 9. августа 1994. године.

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 16. Европског првенства на отвореном 1934—1994.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати

Скок увис
Скок увис на Европском првенству у атлетици на отвореном